Christophe Grégoire (n. 1957), cestista francese
 Christophe Grégoire (n. 1980), calciatore belga